PLATO:

 PLATO — система телескопов, расположенная в Антарктиде.
 PLATO — планируемый Европейским космическим агентством космический телескоп.
 PLATO — первая система электронного обучения.